El término Sahagún  hace referencia a varios artículos:

Lugares 
: Sahagún, municipio del departamento de Córdoba.
: Sahagún, municipio de la provincia de León.
Tierra de Sahagún.
Partido judicial de Sahagún.
Estación de Sahagún.
Plaza de toros de Sahagún.
Monasterio de Sahagún.
Fuero de Sahagún.
Tratado de Sahagún (1158).
Tratado de Sahagún (1170)
Revueltas burguesas de Sahagún.
Batalla de Sahagún:
Batalla de Sahagún ().
Batalla de Sahagún (1808).
Crónicas Anónimas de Sahagún.
: Ciudad Sahagún, localidad del estado de Hidalgo.

Personas Reconocidas 
Bernardino de Sahagún, fraile franciscano y cronista de Indias.
San Juan de Sahagún, santo y religioso español.
Marta Sahagún, política mexicana.
Agustín Rodríguez Sahagún, político y empresario español.
Carlos Sahagún, poeta español
Felipe Sahagún, periodista español.
Luis Sahagún Cortés, pintor mexicano.
Fernando Bribiesca Sahagún, político mexicano.
Denis Sahagún Ticona, político y Futbolista